Geschützter Raum steht für:

 Geschützter Raum, psychologischer Fachbegriff
 Geschützter Raum (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Zora Rux (2014)